Decozione – in erboristeria, metodo utilizzato per estrarre i principi attivi o gli aromi da piante officinali o alimenti.
Decozione – in economia, termine che indica una condizione di insolvenza del debitore